Nanda se poate referi la:

Nanda (actriță), actriță indiană
Nanda (călugăriță budistă), soră vitregă a lui Gautama Siddhartha 
Nanda (frate al lui Buddha), frate vitreg al lui Gautama Siddhartha 
Universitatea Nanjing